Cette liste répertorie l'enthalpie de dissolution de quelques substances dans l'eau.

Notes et références 

Enthalpie
Solution
Liste en rapport avec la chimie